Михаи́л О́сипович Селю́кин (, Новый Мачим — 1975, Саранск) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в селе Новый Мачим (ныне — в Шемышейском районе Пензенской области) а.

С марта 1920 по октябрь 1922 года — участник Гражданской войны.

В 1931 году вступил в ВКП(б). В 1935 году окончил Мордовскую высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу; работал инструктором районного, затем — Мордовского областного комитета ВКП(б); первый секретарь Атяшевского райкома ВКП(б).

В годы войны — начальник Политотдела бригады, с августа 1943 года — заместитель начальника Политотдела тыла 5-й армии. В той же должности участвовал в советско-японской войне.

В 1946—1949 годы — первый секретарь Лямбирского райкома ВКП(б).

С 4 июня 1949 по 1954 год — председатель Президиума Верховного Совета Мордовской АССР. В 1954—1962 годы — министр социального обеспечения Мордовской АССР.

Избирался:
 депутатом Верховного Совета РСФСР 3-го созыва (1951—1955, от Мордовской АССР), являлся заместителем председателя Президиума Верховного Совета РСФСР (17.4.1951 — 26.3.1955);
 депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР 3-го и 4-го созыва (1950—1958, от Мордовской АССР).

Семья 
Сыновья:
 Николай (18.12.1923 — 24.9.1993) — участник Великой Отечественной войны; судья в Тульском областном суде (1950—1977);
 Юрий (р. 30.10.1934) — генерал-лейтенант.

Награды 
 медаль «За оборону Москвы» (1.5.1944)
 орден Отечественной войны II степени (25.9.1944)
 два ордена Отечественной войны I степени (14.5.1945, 30.9.1945)

Примечания

Ссылки 
 

Участники Гражданской войны в России
Политработники Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Первые секретари районных комитетов КПСС
Председатели Президиума Верховного Совета Мордовской АССР
Министры Мордовской АССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Заместители председателя Президиума Верховного Совета РСФСР
Депутаты Совета Национальностей 3-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 4-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Мордовской АССР